Este es uno de los episodios del especial Cartoon Network Invasión. El episodio trata sobre que varios extraterrestres aparecen en casa de Rolf, y los chicos del vecindario deben enfrentarse a ellos. Este episodio fue transmitido el 5 de mayo de 2007 en Estados Unidos y el 16 de marzo de 2008 en Latinoamérica.

Sinopsis 

Jimmy sueña con que está en un mundo de fantasía, donde se encuentra con un tren que lo lleva de paseo por todo ese mundo, en su recorrido ve a "los amigos de la telesecundaria" (todos los personajes secundarios de la serie), después se encuentra con "los chicos rebeldes de la telesecundaria" (Los Eds), pero cuando llega al Callejón y está a punto de encontrarse con Sarah, el callejón es robado por extraterrestres. Al despertar, Sarah le dice que solo era una pesadilla por comer malvaviscos, luego le explica que está nevando y lo lleva afuera, mientras que Johnny va a casa de Rolf a buscar algo, pero mira una luz verde, saliendo de las ventanas, la puerta y la chimenea de la casa de Rolf y sale de ahí completamente aterrorizado y quemado en el rostro, diciendo a todos que hay alienígenas en la casa de Rolf. De repente, un meteorito sale disparado de la chimenea de Rolf y cae en el parque. De ahí sale Ed, lleno de una baba verde, muy pegajosa, también muy aterrorizado. Entonces, Kevin organiza a los chicos para enfrentarse a los invasores. Cuando van a la casa de Rolf; Johnny va a su chimenea y se infla y los demás atacan. El primer intento para vencer a los extraterrestres falla, pero Ed dice que para vencer a los alienígenas se usa una carnada, generalmente mujeres bellas, por lo que deciden usar a Nazz. Cuando un extraterrestre sale de la casa, Eddy lo vence, pero en realidad es Rolf, que todo el tiempo estuvo realizando una fiesta con su familia. Al final, se descubre que los extraterrestres se están llevando el callejón, al igual que en el sueño de Jimmy.

Ed, Edd y Eddy